Негбина је насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 352 становника.

Овде се налазе Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Негбини и Основна-спомен школа „Гојко Друловић” ИО Негбина.

Демографија 
У насељу Негбина живи 409 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,6 година (45,1 код мушкараца и 50,3 код жена). У насељу има 168 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,83.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији